Tajgablomflugor (Sphecomyia) är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Pierre André Latreille 1829. Tajgablomflugor ingår i familjen blomflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Blomflugor